Bock steht für:

 das Männchen verschiedener Säugetiere (häufig Ziegenbock), siehe Liste der Bezeichnungen für Haus- und Wildtiere
 Bock (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Lust (umgangssprachlich), siehe Null-Bock-Generation
 Bock (Gerät), ein Möbel, Arbeitsgerät oder Maschinenelement
 Bock GmbH (Unternehmen), ein Unternehmen im Bereich Kälte- und Klimatechnik mit Sitz in Frickenhausen
 Bock (Turngerät), ein Springgerät
 Bock (Dudelsack), eine Form der Sackpfeife
 Bockbier, eine Biersorte
 Kutschbock, Platz des Kutschers auf dem Pferdewagen
 gabelartige Enden des Bocksattels, siehe Zwiesel (Sattel)
 Bock & Hollender, österreichischer Fahrzeughersteller
 Schaffhauser Bock, Schaffhauser Wochenzeitung
 Bock a.d.H. Lachmes, baltisches Adelsgeschlecht
 Bock a.d.H. Suddenbach, baltisches Adelsgeschlecht
 Bock und Polach, sächsisch-schlesisches Adelsgeschlecht
 Bock von Wülfingen, niedersächsischen Adelsgeschlecht
 Bock (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht
 Bock (Patriziergeschlecht), westfälisches Patriziergeschlecht

Geografie:
 Bock (Insel), unbewohnte Insel in Vorpommern
 Bock (Minnesota), Ort im Mille Lacs County
 Bock (Solingen), Ortslage in der nordrhein-westfälischen Stadt Solingen

Siehe auch:
 Bockkäfer
 Bok
 Pock